Тене́та — сітка для ловлі звірів, птахів. На відміну від рибальської сіті, для ловлі риби (чи інших водних тварин) не використовуються.

Примітки 

Знаряддя
Мисливське спорядження